Princesa Astrid Belgijska, nadvojvodinja Avstrije-Este (polno ime Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie), * 5. junij 1962, Château de Belvédère, Laeken, Belgija.

Princesa je drugi otrok in edina hči kralja Alberta II. in kraljice Paole ter mlajša sestra sedanjega belgijskega kralja Filipa. Je tudi žena princa Lorenza Belgijskega, nadvojvode Avstrije-Este.

Življenje
Princesa Astrid se je rodila en dan pred očetovim 28. rojstnim dnevom v Château de Belvédère blizu Laekna in je bila poimenovana po svoji babici princesi Astrid Švedski, popularni prvi ženi kralja Leopolda III.. Njeni botri so njen stric Fabrizio, princ Ruffo di Calabria-Santapau, 7. vojvoda di Guardia Lombarda in njena teta velika vojvodinja Jožefina-Šarlota Luksemburška. Princesa se je izobraževala v Belgiji, na Nizozemskem, v Ženevi in v ZDA.

Princesa Astrid se je 22. septembra 1984 v Bruslju poročila z Lorenzem, nadvojvodo Avstrije-Este, vodjo nadvojvodske hiše Avstrija-Este. Lorenz je najstarejši sin pokojnega Roberta, nadvojvoda Avstrije-Este (1915–1996) in njegove žene princese Margarite Savojske-Aoste (1930–2022). Njen mož je 27. novembra 1995 s kraljevim odlokom postal belgijski princ.

Princesa Astrid in princ Lorenz imata pet otrok:
 Princ Amedeo Belgijski, rojen 21. februarja 1986. Poročen je z italijansko aristokratinjo Elisabetto Mario Rosboch von Wolkenstein, s katero ima dva otroka:
 Nadvojvodinja Anna Astrid Avstrije-Este, rojena 17. maja 2016.
 Nadvojvoda Maximilian Avstrije-Este, rojen 6. septembra 2019.
 Princesa Maria Laura Belgijska, rojena 26. avgusta 1988. Zaročena je z Williamom Isvyjem.
 Princ Joachim Belgijski, rojen 9. decembra 1991.
 Princesa Luisa Maria Belgijska, rojena 11. oktobra 1995.
 Princesa Laetitia Maria Belgijska, rojena 23. aprila 2003.

Kraljevska vloga
Astrid je bila predsednica belgijskega Rdečega križa do 31. decembra 2007.  Da bi ponovno kandidirala za to vlogo je zavrnila zaradi bojev znotraj organizacije pri spravi francosko govoreče in flamske podružnice, pri čemer sta obe želeli večjo avtonomijo. Princesa je tudi polkovnica medicinske komponente belgijskih oboroženih sil. Njena uradna rezidenca je kraljevi grad Laeken.

Je članica častnega odbora mednarodnega paraolimpijskega odbora. Aprila 2015 je princesa prevzela vajeti sklada princa Alberta od svojega očeta, kralja Alberta.

Nazivi
5. junij 1962 – 22. september 1984: Njeno kraljevo visočanstvo princesa Astrid Belgijska
22. september 1984 – danes: Njeno cesarsko in kraljevo visočanstvo princesa Astrid Belgijska, nadvojvodinja Avstrija-Este

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
Princess Astrid

Živeči ljudje
Belgijski plemiči